Horvátország
Novi Glog falu Sveti Ivan Žabno községben, Kapronca-Körös megyében

 Szerbia
Novi Glog falu Trgovište községben a Pčinjai körzetben